"Цéнтр учбóвої літератýри" (також "Центр навчальної літератури") — українське видавництво, що спеціалізується на виданні навчальної й довідкової літератури. Директорка — Пилип'юк Валентина Андріївна.

Робота видавництва 
Компанія на ринку з 2007 року. Щороку видавництво випускає 150—200 нових книг із тиражем у 10 000 примірників. Працює за державним замовленням.

Перелік продукції 
Видавництво пропонує різнопланову літературу:

 юридичну — кодекси, закони, науково-практичні коментарі законодавства й збірники юридичних документів, книги для нотаріусів;
 психологічну;
 навчальну — підручники й навчальні посібники для школи й закладів вищої освіти;
 художню — класична й сучасна художня література українських й світових письменників і письменниць.

Співпраця видавництва 
"Центр учбової літератури" співпрацює з низкою бібліотек:

 Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. Івана Франка;
 Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету ім. Тараса Шевченка;
 Науково-технічна бібліотека ім. проф. Г. І. Денісова НТУУ "КПІ" й ін.

Використані джерела 

Видавництва Києва
Підприємства, засновані 2007